Волчанка — многозначный термин:

Заболевания 
Волчанка ( — волк) — наименование группы заболеваний различной этиологии, с поражением, в том числе, кожи лица:
 Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание человека.
 Вульгарная волчанка — разновидность туберкулёза кожи.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Волчанка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 
 Россия
 Волчанка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Волчанка — село в Доволенском районе Новосибирской области.
 Волчанка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Волчанка — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Волчанка — село в Радищевском районе Ульяновской области.
 Волчанка — прежнее название города Волчанск Свердловской области.

Реки 
 Белоруссия
 Волчанка (приток Березины)
 Волчанка (приток Щары)

 Россия
 Волчанка (приток реки Олой) — река на Дальнем Востоке.
 Волчанка (приток реки Волчья) — река на Сахалине.
 Волчанка (река, впадает в Сахалинский залив) — река на Сахалине.
 Волчанка — река в Приморском крае, впадает в залив Восток.
 Малая Волчанка — река в Свердловской области.
 Большая Волчанка — река в Свердловской области.